Броньон ():
 Броньон (Арденны) — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Броньон (Кот-д’Ор) — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор.